Томас Уотсон ():
 Уотсон, Том (1859—1915) — английский футбольный тренер
 Уотсон, Томас Джон (1874—1956) — американский предприниматель
 Уотсон, Томас Джон (младший) (1914—1993) — американский предприниматель, посол США в СССР (1979—1981), сын Томаса Джона Уотсона
 Уотсон, Томас Огастас (1854—1934) — американский инженер и предприниматель
 Уотсон, Томас Энтони (род. 1967) — британский политик